Сотвори́вшая чу́до:
«Сотворившая чудо» — пьеса Уильяма Гибсона.
«Сотворившая чудо» — фильм Артура Пенна.
«Сотворившая чудо» — фильм Аарона Пола.
«Сотворившая чудо» — фильм Нади Тасс.